Cose da pazzi (Hare-um Scare-um), cortometraggio d'animazione del 1939 diretto da Ben Hardaway e Cal Dalton
Cose da pazzi, film del 1954 diretto da Georg Wilhelm Pabst
Cose da pazzi, film del 2005 diretto da Vincenzo Salemme
Cose da pazzi, romanzo del 2012 scritto da Evelina Santangelo
Cose da pazzi, singolo dei Colapesce Dimartino del 2022